Dambeck steht für:
 Dambeck, Gemeinde Dambeck im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Dambeck (Salzwedel), Ortsteil der Kreisstadt Salzwedel in Sachsen-Anhalt mit Kloster Dambeck
 Dambeck (Dannenberg), Ortsteil der Stadt Dannenberg (Elbe) im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 Dambeck (Bobitz), Ortsteil im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern mit Kirche Dambeck (PLZ 23996)
 Dambeck (Bütow), Ortsteil im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern mit Kirchenruine Dambeck
 Dambeck (Groß Kiesow), Ortsteil der Gemeinde Groß Kiesow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Dambeck (Kratzeburg), Ortsteil im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Franz Dambeck (1903–1974), deutscher Priester und Denkmalpfleger
 Johann Heinrich Dambeck (1774–1820), österreichischer Schriftsteller und Hochschullehrer für Ästhetik
 Margarete Dambeck-Keller (1908–1952), deutsche Textildesignerin

Siehe auch:
 Dambecker See
 Dammbeck